Supercoppa croata 2017 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa croata 2017 – torneo di pallavolo maschile